Andreas Anter ist der Name folgender Personen:

* Andreas Anter (Politikwissenschaftler) (* 1960), deutscher Politikwissenschaftler
 Andreas Anter (Fußballspieler) (* 1961), deutscher Fußballspieler